Козебродский — фамилия; имеет женскую форму Козебродская.
 Козебродские — графский и дворянский род.
 Козебродский, Владислав (1839—1893) — польский граф, драматург и писатель.
 Козебродский, Щенсный (1826—1900) — польский помещик, общественно-политический деятель, археолог.